Список муравьёв Италии включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Италии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Также, буквами указано, является ли данный вид эндемиком местной фауны (E) и части Италии (N, S, Si, Sa: север, юг, Сардиния, Сицилия) в которых вид встречается.

Состав мирмекофауны 
В данный список включены все виды муравьёв Италии. В настоящее время здесь обнаружено около 250 видов из более 40 родов этих общественных насекомых. Среди них как обычные для Европы виды ( и ), так и опасные инвазивные, например, аргентинский муравей  и домовой фараонов муравей .

Подсемейство  
  (N, S)
  (N, S, Si)

Подсемейство  
  (N)
  (S)
  (N)
  (N, S) [E]
  (N, S)
  (Si) [E]
  (N, S)
  (N, S, Si, Sa)
  (N, S, Si)
  (N, S?)
  (N, S)
  (N, S, Si)
  (Si, Sa)
  (N)

Подсемейство  
 Подрод 
  (N, S)
  (N, S, Si)
  (N, S, Si, Sa)
 Подрод 
  (N, S, Si, Sa)
  (Si)
  (N, S, Si, Sa)
  (S, Si)
 
  (Si)
  (N)
  (S)
 Подрод 
  (N)
  (S, Si)
 Подрод 
  (N, S)
  (N, S, Sa)
  (S, Si, Sa)
  (N, S, Si, Sa)
 
  (N, S, Si, Sa)
  (Si)
 
  (Si)
  (N)
 Подрод 
 (N, S, Si, Sa)
  (S) [E]
 Подрод 
  (N)
  (N, S, Si, Sa)
  (N, S)
  (N)
  (N)
  (N)
  (N)
 Подрод 
 
  (N)
  (N, S)
 
  (N)
 Подрод 
  (N, S, Si)
 Подрод 
 
  (N, S)
  (N)
  (S)
  (N)
  (N, S, Si, Sa)
  (N, S, Sa)
  (N, S)
  (S)
  (N, S)
  (N)
  (N, S, Sa)
  (N)
  (N)
  (N, S)
 Подрод 
  (N, S, Si, Sa)
  (N, S, Si, Sa)
  (N, S, Si, Sa)
  (S)
  (N, S, Si, Sa)
  (N)
  (N)
 Подрод 
  (N, S)
 Подрод 
  (N, S, Si, Sa)
  (N, S, Si)
 Подрод 
  (N, S, Sa)
  (N, S, Sa)
  (N, S)
  (N)
  (N, S)
  (N, S)
  (N, S)
 Подрод 
  (N, S, Si)
  (N, S)
 (N)

Подсемейство  
  (Sa) [E]
 
  (Sa) [E]

Подсемейство  
  (N)
  (N, S)
 
  (S, Si, Sa)
  (Si)
  (N)
  (N, S)
  (Si) [E]
 
 
 
  (N)
  (N)
  (N)
  (S) [E]
 
  (N)
  (N)
  (N, S)
  (N, S)
  (N)
  (N)
 
  (N, S, Si, Sa)
  (N)
  (S) [E]
  (N, S, Si)
  (N, S, Si)
  (N, S)
  (N)
  (N, S, Si?)
  (N)
  (S)
  (Si)
  (S)
  (N)
  (S)
  (S)
  (N, S, Sa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Sa)
  (N, S, Si, Sa)
  (S, Si)
  (N, S, Si?)
  (Si)
  (Si)
  (N, S, Sa)
 
  (N, S, Si, Sa)
  (Si)
  (Si)
  (Si)
  (S)

Подсемейство  
 
  (N, S, Si)
  (Si) [E]
  (N, S)
  (N, S, Si)
  (N)
  (Si)
  (N, S, Si, Sa)
  (Sa)

Подсемейство  
  (S, Si)
  (N)

См. также 
 Список муравьёв Великобритании
 Список муравьёв Израиля

Примечания

Литература 
 Baroni Urbani, C. (1971). «Catalogo delle specie di Formicidae d’Italia (Studi sulla mirmecofauna d’Italia X).» Mem. Soc. Entomol. Ital. 50: 5-287.
 Poldi, B., M. Mei, et Rigato F. (1995 («1994»)). «Hymenoptera Formicidae.» Checklist Specie Fauna Ital. 102: 1-10.

Ссылки 
 Муравьи Италии

муравьи Италии
Италия
Муравьи